Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1989 года в группе D — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 16 по 21 марта 1989 года в Гееле и Хейст-оп-ден-Берге, Бельгия. Команды, занявшие первое и второе места, получили право играть в группе C чемпионата мира 1990 года.

Сборная Румынии должна была участвовать в группе С. Но в виду сложной экономической ситуации, так как турнир в группе С должен был проводиться в Австралии, они предпочли играть в группе D, игры которой проводились в Бельгии.

В первом туре в обоих матчах у игроков из каждой играющей команды были найдены следы допинга в крови. Всем четырём сборным было присуждено поражение со счетом 0:0.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 5 национальных команд — четыре из Европы и одна из Океании. Сборные Румынии и Бельгии пришли из группы C, сборная Новой Зеландии пришла с прошлого турнира группы D, сборная Великобритании вернулась на международную арену спустя 8 лет, а сборная Испании спустя два года.

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время

По данным: Eliteprospects.com  и Форум хоккейной статистики

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Дэвид Грэхэм
 Защитник:  Майк Пеллегримс
 Нападающий:  Тони Хэнд

Примечания

Ссылки 

 

Март 1989 года
3
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Бельгии